Мака́нов — киргизская и казахская фамилия.

 Известные носители
 Маканов, Дюсембай (1909 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Маканов, Орузбай (1931—1983) — Герой Социалистического Труда.